8. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 24–25 lutego 1979 roku w Grenoble, we Francji. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto obroniła Amerykanka Beth Heiden. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Najlepszym juniorem został Szwed Tomas Gustafson. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek i 42 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1979 w sportach zimowych
1979 we Francji
Łyżwiarstwo szybkie we Francji
Sport w Grenoble